Ваеги (село) — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа.
 Ваеги (река) — приток реки Майн.